Alfredo puede hacer referencia a:

 Alfredo (nombre).— Nombre propio masculino.
 Alfredo (ilustrador).— Seudónimo del ilustrador español Alfredo González Sánchez.
 Alfredo el Grande.— Rey de Wessex (871-899).
 Alfredo Barría Molina
 Alfredo Bouret
 Alfredo Cunha
 Alfredo Di Pietro
 Alfredo Fabón
Alfredo Fiorito, reconocido DJ de Ibiza, comúnmente conocido como Alfredo.
 Alfredo Haces
 Alfredo Monfort
 Alfredo Ravasco
 Alfredo Zolezzi
 Alfredopetrovita, es un mineral

Enlaces externos